Hecate  – dea della magia nella religione greca e romana
 Hecate  – cantante e musicista statunitense
 Hecate  – personaggio dell'universo de I Cavalieri dello zodiaco
 Hecate  – personaggio dell'universo di Shakugan no Shana
 Ecate (Hécate) – film del 1982 diretto da Daniel Schmid
 Ecate (Hécate) – romanzo di Pierre Jean Jouve del 1928
 Hecate  – rivista sociologica australiana
 HECATE  – droga della classe delle anfetamine
 Hecate  – isola della Columbia Britannica, Canada
 Hécate II – fucile di precisione dall'azienda francese PGM

Pagine correlate
Ecate (disambigua)
Hekate (disambigua)